Муриля Хобарт Интернешънъл 2011 е 18-ото издание на Муриля Хобарт Интернешънъл. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2011. Провежда се в Хобарт, Австралия от 7 до 15 януари. Альона Бондаренко трябва да защитава титлата си, но отказва участие поради контузия на китката. Поставената под номер 6 Ярмила Грот завоюва второ отличие в кариерата си след 6 – 4, 6 – 3 над Бетани Матек Сандс. При двойките шампионки от Муриля Хобарт Интернешънъл 2010 са Чия-Джун Чуа и Квета Пешке, но двете също не се включват в схемата. Италианската двойки Сара Ерани / Роберта Винчи триумфират с купата след победа с 2:0 сета над Бондаренко / Декмейере.

Поставени тенисистки

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл 
 Схема на двойки 

WTA Тур 2011
Хобарт Интернешънъл